Мазахери — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мазахери, Али (род. 1982) — иранский боксёр-любитель, участник олимпийских игр 2008 и 2012 годов в категории до 91 кг.
 Мазахери, Мохаммад Рашид (род. 1989) — иранский футболист, вратарь клуба «Зоб Ахан» и сборной Ирана.